Sankta Annas kapell kan syfta på

 Sankta Annas kapell – ett kapell i Stora Kopparbergs församling, se Annagården
 Sankta Annas kapell (Söderbärke) – en kyrkobyggnad i Söderbärke församling i Malingsbo
 Sankta Anna och Sankta Katarina kapell – ett begravningskapell i Halmstad
 Sankt Annas kapell – fornlämning och kapellruin i Åhus

Se även
Sankta Anna kyrka